Vesuvius kan syfta på:

 Vesuvius – ett berg och en vulkan i södra Italien
 Vesuvius (konstnärsgrupp) – en poet- och konstnärsgrupp verksam i Stockholm på 1970-talet

Se även 
 Vesuvio, en pizza
 Vesuvius utbrott – en målning av Johan Christian Dahl